Thomas Lenfestey, dit Tam Lenfestey (1818-1885) est un fermier et poète guernesiais. Il écrivit entre autres Le Chant des fontaines (1875) et composa La Ribotresse (chanson).

Écrivain normand
Langue normande
Écrivain du XIXe siècle
Écrivain de Guernesey
Poète guernesiais
Naissance à Guernesey
Naissance en 1818
Décès en 1885